Herpetodryas carinatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Herpetodryas carinatus (Linnaeus, 1758) est un synonyme de Chironius carinatus (Linnaeus, 1758) ;
 Herpetodryas carinatus (Merrem, 1820) nec Linnaeus, 1758 est un synonyme de Chironius exoletus (Linnaeus, 1758).

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae